Vittorio Emanuele II di Savoia – re di Sardegna (dal 1849 al 1861) e re d'Italia (dal 1861 al 1878)
 Colonia Vittorio Emanuele II – ex colonia marina nel comune di Pisa
 Teatro Vittorio Emanuele II – teatro di Messina
 Rifugio Vittorio Emanuele II – rifugio alpino della Valle d'Aosta

Pagine correlate 
 Piazza Vittorio Emanuele II
 Via Vittorio Emanuele
 Monumento a Vittorio Emanuele II
 Corso Vittorio Emanuele